La Orden de Honor es el nombre de varias condecoraciones de distintos países: 
 Orden de Honor (Kazajistán)
 Orden de Honor (Bielorrusia)
 Orden de Honor (Rusia)
 Orden de Honor (Grecia)
 Orden de Honor (República Srpska)